Briareos () ist

 ein Gigant der griechischen Mythologie mit 50 Köpfen und 100 Armen, siehe Hekatoncheiren
 der Manga-Charakter Briareos Hecatonecles, siehe Appleseed